Площадь Михаила Загоро́днего — площадь в жилом массиве Оболонь в Оболонском районе города Киева.

Расположена в месте соединения проспекта Героев Сталинграда и улицы Маршала Тимошенко.

Сформирована в 1973—1974 годах как безымянная площадь на стыке новопроложенных улиц. Со временем — Новая площадь.

Нынешнее название — в честь Михаила Загороднего (1943—2000), заслуженного строителя Украины, главы правления треста Киевгорстрой-1 — с 30 января 2001 года.

Транспорт 
 Троллейбус 24, 34
 Автобусы 88, 100, 102, 118
 Станция метро «Минская» (0,5 км)

Примечания